Аббревиатура SWAT может означать:

 SWAT — (изначально англ. Special Weapons Assault Team — особо вооружённая штурмовая группа; теперь англ. Special Weapons And Tactics — особое оружие и тактика) — военизированные боевые подразделения американских полицейских структур, предназначенные для выполнения опасных операций, аналог российского СОБРа.
 SWAT (от англ. Special Warfare Armored Transporter) — бронированная боевая машина на колёсном ходу, разработанная подразделением оборонного производства (Defense Operations Division) корпорации Chrysler в 1966 году в трёх вариантах (бронетранспортёр, машина огневой поддержки пехоты и машина сопровождения конвоев) для применения в условиях тропических джунглей Юго-Восточной Азии. На вооружение не принималась.
 Samba-SWAT — программа, которая позволяет сконфигурировать сервер Samba через веб-интерфейс.
 SWAT — серия компьютерных игр, разработанных Sierra.
 SWAT 3: Close Quarters Battle — компьютерная игра, тактический шутер от первого лица.
 SWAT 4 — компьютерная игра, тактический шутер от первого лица.
 SWAT 4: The Stetchkov Syndicate — компьютерная игра, тактический шутер от первого лица.
 S.W.A.T. Спецназ города Ангелов — американский криминальный боевик 2003 года по мотивам одноимённого телесериала.
 S.W.A.T.: Огненная буря () — криминальный триллер режиссёра Бенни Бума. Является продолжением фильма 2003 года.

См. также 
 Сват